Die Eishockey-Oberliga wurde wie in der Vorsaison in Form einer Gruppe Süd und einer Gruppe Nord/West durchgeführt. Den Meistertitel der Oberliga gewann die Eintracht Frankfurt und stieg als Nachrücker, aufgrund des Verzichts der ESG Kassel und des Herner EV, in die 2. Bundesliga auf.

Modus 

In der Gruppe Nord/West wurde erst eine Vorrunde mit 11 Mannschaften als Einfachrunde durchgeführt und anschließend eine Endrunde der besten sechs Mannschaften. Die besten vier der Endrunde nahmen nach Abschluss ihrer ebenfalls als Einfachrunde ausspielten Runde an der Relegation zur 2. Bundesliga Nord teil.

Im Gegensatz dazu nahmen nach der ebenfalls als Einfachrunde ausspielten Vorrunde in der Gruppe Süd, an der 15 Mannschaften teilnahmen, die besten 3 Mannschaften an der Relegation zur 2. Bundesliga Süd teil.

Oberliga Nord/West

Vorrunde 
Die Teams der Plätze 1–6 der Vorrunde nahmen an der Oberliga-Nord/West-Endrunde teil.

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = Endrunde,       = Saison beendet.

Endrunde 
Die Teilnehmer auf Platz 1 bis 4 sind für die Qualifikationsrunde zur 2. Bundesliga Nord qualifiziert.

Oberliga Süd 

Die Teams auf den Plätzen 1–3 der Vorrunde nahmen an der Qualifikationsrunde zur 2. Bundesliga Süd teil. Der EC Peiting qualifizierte sich als Sieger der Oberliga Süd für das Finale um die Meisterschaft der Oberliga gegen den Gewinner der Staffel Nord-West.

Abkürzungen: Sp = Spiele, S = Siege, U = Unentschieden, N = Niederlagen
Erläuterungen:       = Qualifikationsrunde zur 2. Bundesliga,       = Saison beendet.

Finale 

Die Finalspiele um die Oberliga-Meisterschaft wurden am 27. und 28. März 1982 ausgetragen. Dabei setzte sich die Eintracht Frankfurt mit zwei Siegen gegen den EC Peiting durch und gewann damit den Meistertitel.

 EC Peiting – Eintracht Frankfurt 4:6;  4:5

Weblinks 
 
 

1981
Eishockeysaison 1981/82